U.S. National Championships 1900 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1900 roku. Mężczyźni rywalizowali w dniach 13–21 sierpnia, na kortach Newport Casino w Newport, natomiast kobiety w dniach 19–23 czerwca, na kortach Philadelphia Cricket Club w Filadelfii.

Była to dwudziesta edycja turnieju męskiego i czternasta damskiego.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 

1900 w Ameryce Północnej
1900 w tenisie ziemnym
US Open według lat